SAZAS letna lestvica najbolj predvajanih slovenskih skladb 2015, ki vključuje le domače izvajalce za dve TOP 100 lestvici: reparticijski razred 100 (nacionalni radio) in razred 110 (komercialne postaje).

Kategorija 
Celotna lestvica obeh kategorij obsega Top 100 slovenskih skladb leta 2015.

Razred 100: nacionalni radio

Razred 110: komercialni radio

Glej tudi 

 SloTop50 tedenska lestvica prvourvrščenih singlov 2015
 IPF letna lestvica skladb in izvajalcev 2015 (Slovenija)

Sklici in opombe 

2015 v glasbi
2015 v Sloveniji